Silent Service steht für:

 Silent Service (Computerspiel), U-Boot-Simulation von Sid Meier (1985)
 Silent Service, anderer Name für Royal Navy Submarine Service, Truppenteil der britischen Kriegsmarine
 The Silent Service (Buch), Buch von Ion Idriess (1944)
 The Silent Service (Buchreihe), Buchreihe von William H. Keith, Jr. (als H. Jay Riker)
 The Silent Service (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1957)
 The Silent Service (Mangaserie), japanische Manga- und Animeserie (1988)

The Silent Service, a 1988 Japanese manga and anime series
The Silent Service (TV series), a 1957 drama television series
The Silent Service (book), a 1944 nonfiction book by Ion Idriess
The Silent Service, a series of books by H. Jay Riker